Match de football Brésil – France (1958)
 Match de football Brésil – France (1986)
 Finale de la Coupe du monde de football de 1998
 Match de football Brésil – France (2006)